KNotes est un gestionnaire de prise de notes personnelles développé sur KDE, pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux, MacOS, BSD et autres systèmes apparentés à Unix. Il est publié en licence GPL, tout comme Kontact auquel il est intégré.

Fonctionnalités 
KNotes propose d'enregistrer des prises de notes tout comme un bloc-notes ou un tableau qui peuvent servir d'aide-mémoire.

En tant qu'éditeur de texte, il gère les polices présentes sur le système et la mise en page de base tels que l'italique, le gras, le souligné, les puces, la couleur, le centrage...

Références

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel de prise de notes
KDE
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix

de:KNotes